Barbudo puede referirse a:

Zoología 
 Barbudos, aves de la familia Capitonidae.
 Barbudos, peces de la familia Polymixiidae.
 Barbudos, peces de la familia Polynemidae.

Personas 
 Jaime el Barbudo (1783-1824), bandolero español.
 Isabel Barbudo, pintora española.
 Salvador Sánchez Barbudo (1857-1917), pintor español.

Cuerpo 
 Referente a una persona que posee una barba.

Enlaces externos